Perne bezeichnet

 Perne (Klipphausen), einen Ortsteil von Klipphausen, Landkreis Meißen, Sachsen
 Perne (Insel), in der antiken Geographie eine kleine Insel vor der ionischen Küste, durch ein Erdbeben mit dem Gebiet Milet vereinigt

Perne oder Perné ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Perne (~1519–1589), englischer Vizekanzler der Universität Oxford
 François-Louis Perne (1772–1832), französischer Komponist und Musikologe
 Gustaaf van de Wall Perné (1877–1911), niederländischer Maler, Illustrator, Buchgestalter und Schriftsteller
 Heinz Perne (1930–2008), deutscher Ordensgeistlicher und Liedtexter
 Lars Perne (1922–1972), schwedischer Liedtexter
 Nils Perne (1905–1965), schwedischer Filmkomponist

Siehe auch:
 Peerne
 Pern
 Berne (Begriffsklärung)